Стрельба из лука:

 Стрельба из лука — искусство или практическое умение по стрельбе с использованием лука и стрел.
 Стрельба из лука — вид спорта.
 Стрельба из лука — соревнования по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх.
 Стрельба из лука — соревнования по стрельбе из лука на Универсиадах.
 Стрельба из лука — национальный вид спорта Королевства Бутан.
 Паралимпийская стрельба из лука - стрельба из лука для людей с физическими недостатками.
 Операция «Стрельба из лука» —  рейд специальных подразделений британских вооруженных сил на захваченные Германией норвежские острова Вогсёй во время Второй мировой войны 27 декабря 1941 года.

Стрельба из лука